Pomper ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Pomper (1931–2007), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Harald Pomper (* 1976), österreichischer Kabarettist
 Josef Pomper (1878–1935), österreichischer Politiker (Landbund)